Окружной комитет КПСС (окружком, окрком) — орган управления структур КПСС округа. В период 1921—1991 годов — центральный орган управления округом в СССР.

Первые округа 
Создание первых округов началось в 1923 году и продолжалось до 1929 года. Окружное деление охватывало почти всю территорию СССР. 15 августа 1930 года почти все округа были ликвидированы, а районы подчинены непосредственно областным, краевым или республиканским советам. В 1930—1940-е годы округа создавались в окраинных районах краев, областей и республик Союза. Третья попытка введения окружного деления была предпринята в 1952—1953 годах, но эксперимент был признан неудачным, и все округа ликвидированы.

Национальные и автономные округа 
Вид административно-территориальных единиц, существовавший с 1921 по 1991 год. Округа образовывались на территориях с преобладанием нерусского населения. До 1977 года округа носили наименования национальных округов, после 1977 года были переименованы в автономные.

Первый секретарь окружкома 
Должность была специфической в иерархической структуре номенклатуры КПСС, поскольку секретарь окружкома занимал промежуточное звено в номенклатуре секретарём райкома или горкома и секретарём обкома. В рамках своего округа первый секретарь окружкома мог руководить райкомами и горкомами партии. Формально он избирался на бюро окружкома или обкома, но фактически назначался руководством ЦК КПСС. Данная должность была не обязательна к занятию и для дальнейшего продвижения по службе.

Управление округом 
Номинально руководителем округа считался председатель Исполкома окружного Совета депутатов, фактически же до марта 1990 года руководство осуществлял местный партийный комитет. Но в большинстве случаев первый секретарь окружкома и председатель исполкома вели единую политику и действовали совместно, с явным преобладанием власти первого секретаря.

Из устава КПСС 1972 года 

Высшим органом окружной, городской, районной партийной организации является окружная, городская, районная партийная конференция или общее собрание коммунистов, созываемые окружным, городским, районным комитетом один раз в два-три года, а внеочередные — по решению комитета или по требованию одной трети общего числа членов партии, входящих в соответствующую партийную организацию. Окружная, городская, районная конференция (собрание) заслушивает отчёты комитета, ревизионной комиссии, обсуждает по своему усмотрению другие вопросы партийного, хозяйственного и культурного строительства, избирает окружной, городской, районный комитет, ревизионную комиссию и делегатов на областную, краевую конференцию или съезд компартии союзной республики…

… Окружной, городской, районный комитет избирает бюро, в том числе секретарей комитета, а также утверждает заведующих отделами комитета, редакторов газет. Для секретарей окружного, городского, районного комитета обязателен партийный стаж не менее трёх лет. Секретари комитетов утверждаются обкомом, крайкомом, ЦК компартии союзной республики.

Окружные комитеты КПСС на август 1991 года 
 Агинский Бурятский окружной комитет КПСС
 Коми-Пермяцкий окружной комитет КПСС
 Корякский окружной комитет КПСС
 Ненецкий окружной комитет КПСС
 Таймырский (Долгано-Ненецкий) окружной комитет КПСС
 Усть-Ордынский Бурятский окружной комитет КПСС
 Ханты-Мансийский окружной комитет КПСС
 Чукотский окружной комитет КПСС
 Эвенкийский окружной комитет КПСС
 Ямало-Ненецкий окружной комитет КПСС

Окружные комитеты КПСС, упразднённые или переименованные к 1991 году 
 Охотско-Эвенский окружной комитет КПСС (1930-1934)
 Витимо-Олёкминский окружной комитет КПСС (1931-1938)
 Карельский окружной комитет КПСС (1937-1939)
 Аргаяшский окружной комитет КПСС (1934)
 Черкесский окружной комитет ВКП(б) (1927-1928)

См. также 
 Городской комитет КПСС
 Областной комитет КПСС

Примечания

Литература

Ссылки 
  Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991 

КПСС